Рабо́чий посёлок и́мени В. И. Ле́нина — посёлок городского типа в Барышском районе Ульяновской области России. Центр Ленинского городского поселения

История 
Основан в 1848 году при Румянцевской суконной фабрике (с. Румянцево), помещиком А. А. Протопоповым, как Румянцевский фабричный выселок (Фабричный Выселок), на правом берегу реки Барыш.

В 1859 году село Румянцево входило в состав Карсунского уезда Симбирской губернии, в которой жило в 398 дворах 2136 человек, имелось: православная церковь, суконная фабрика, два завода: кожевенный и литейный.

В 1870 году был построен деревянный храм, генерал-лейтенантом Николаем Дмитриевичем Селиверстовым (1830—1890). Престол в нём в честь Рождества Христова, есть двухклассная ремесленная школа.

В конце 1923 года, на средства рабочих и руками рабочих Румянцевской суконной фабрики, был построен памятник В. И. Ленину, который открылся 1 мая 1924 года, первый в Симбирской губернии.

Статус посёлка городского типа — с 1938 года.

С 2005 года — центр Ленинского городского поселения.

Население

Известные люди 
 Галочкина, Клавдия Фёдоровна — Герой Социалистического Труда, ткачиха фабрики им. Ленина, Барышский район.
 Крашенинников, Виктор Григорьевич — Герои Социалистического Труда (1974), родился 20 февраля 1937 года в посёлке при фабрике имени В. И. Ленина.
 Акимов, Александр Васильевич — Герой Советского Союза, жил, работал и умер.
 Васин, Василий Иванович — Герой Советского Союза (1943), жил, работал и умер.

Достопримечательности 
 Здание корпуса суконной фабрики, значится как памятник истории и культуры.
 Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Могила Героя Советского Союза А. В. Акимова.
 На кладбище — могила Васина Василия Ивановича.

Ссылки 
 Дворянин А. Протопопов

Примечания

Источники 
 
 Погода в пгт. им. В. И. Ленина (Ульяновская область, Барышский район)

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000. — Т. 1: А — М. — 397 с. — 4000 экз. — ISBN 5-8426-0224-5.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Барышского района
Посёлки городского типа Ульяновской области
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1848 году в России
XIX век в Ульяновской области